Michael Fennelly est un nom pouvant désigner:

 (né en 1949), musicien américain 
 (né en 1985), joueur irlandais de hurling

Voir aussi

Fennelly, Michael